Sepúlveda bezeichnet:

 Sepúlveda (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien
 Sepúlveda (Comarca), Comarca in der Provinz Segovia, Spanien
 das frühere Sepulveda, heute North Hills (Kalifornien)

Sepúlveda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Sepúlveda (* 1993), chilenischer Leichtathlet
 Ángel Sepúlveda (* 1991), mexikanischer Fußballspieler
 Bernardo Sepúlveda Amor (* 1941), mexikanischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Eduardo Sepúlveda (* 1991), argentinischer Radsportler
 Genaro Sepúlveda Villagrán, chilenischer Biathlet
 Gilberto Sepúlveda (* 1999), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Sepúlveda (1934–2021), mexikanischer Fußballspieler
 José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco (1921–2017), mexikanischer Geistlicher, Altbischof von San Juan de los Lagos
 Juan Ginés de Sepúlveda (1490–1573), spanischer Dominikaner, Humanist, Historiker und Übersetzer
 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda  (1929–2015), chilenischer Militär- und Geheimdienstangehöriger, siehe Manuel Contreras
 María Luisa Sepúlveda (1892–1958), chilenische Komponistin und Musikpädagogin
 Luis Sepúlveda (1949–2020), chilenischer Schriftsteller, Regisseur, Journalist und politischer Aktivist
 Luis Enrique Sepúlveda Cuadra (1873–1935), chilenischer Blindenlehrer und Professor für Esperanto
 Luis Fernando Sepúlveda (* 1974), chilenischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Rodrigo Sepúlveda (* 1959), chilenischer Regisseur
 Sandra Sepúlveda (* 1988), kolumbianische Fußballtorhüterin

Sonstiges:
 Sepúlveda Point, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika